Kilb bezeichnet:

 Kilb, eine Marktgemeinde im Bezirk Melk im niederösterreichischen Mostviertel

Kilb ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Kilb (* 1969), deutscher Musikproduzent, Labelbesitzer und Musiker
 Andreas Kilb (* 1961), deutscher Filmkritiker
 Christian Schmitt-Kilb (* 1967), deutscher Anglist und Literaturwissenschaftler
 Ernst Kilb (1896–1946), deutscher Lehrer und Lokalpolitiker (SPD)
 Hans Kilb (1910–1984), deutscher Jurist
 Rainer Kilb (* 1952), deutscher Sozialarbeiter, Erziehungswissenschaftler und Sozialarbeitswissenschaftler
 Rudolf Kilb (* 1938), von 1994 bis 2003 Polizeipräsident des Polizeipräsidium Südhessens
 Hugo Kilb, war Mitinhaber vom Unternehmen "Oberdick&Kilb Heringe und Sardellen", Fabrikgebäude besteht ab 1900 bis heute unter Kulturdenkmalschutz in Berlin-Mitte/Spandauer Vorstadt (Gormannstraße 14)

Siehe auch: